Шале́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Белабр.

Коммуна расположена на расстоянии около 280 км на юг от Парижа, 165 км на юг от Орлеана, 50 км на юго-запад от Шатору.

Около Шале находятся пещеры Солютрейской культуры. Экспонаты из этих пещер находятся в Музее человека в Париже.

Население 

Население — 167 человек (2007).

Примечания